La palabra Mallo puede hacer referencia a varias cosas diferentes:

 a un mallo, una formación geológica rocosa en forma de aguja;
 al Tozal del Mallo, una de las paredes de montaña más emblemáticas del valle de Ordesa, en los Pirineos;
 al mallo, un apero para golpear la mies y desgranarla;
 al juego del mallo, tradicional en España y similar al croquet;
 al mallo de papas, en Chile, un plato de papas hervidas y condimentadas que acompaña otras comidas;
 a San Pedro Mallo, población del municipio de Toreno, en la provincia de León (España);
 a Mallo de Luna, población del municipio de Los Barrios de Luna, en la provincia de León (España); o
 al apellido Mallo:
 Maruja Mallo (1902 - 1995), pintora surrealista española;
 Cristino Mallo (1905 - 1989), escultor español;
 Luis Eduardo Mallo (1919 - 2005), abogado, productor rural y político uruguayo, perteneciente al Partido Nacional;
 Ernesto Mallo (1948 - ), escritor, dramaturgo y periodista argentino;
 Agustín Fernández Mallo (1967 - ), físico y escritor español; o a
 Jerónimo Mallo, crítico literario, hispanista y abogado español.

Enlaces externos